Pereiros (Carrazeda de Ansiães), een plaats in de Portugese gemeente Carrazeda de Ansiães
 Pereiros (São João da Pesqueira), een plaats in de Portugese gemeente São João da Pesqueira